

Grecia
 Greco — inerente ai popolo dei Greci, all'antica Grecia o alla Grecia moderna
 Lingua greca
 Lingua greca antica
 Lingua greca moderna

Persone 
 Greco – cognome italiano

Altro
 Greco di Calabria – dialetto greco-calabro;
 Greco – genere di vitigno;
 Pi greco – valore utilizzato in matematica e geometria,
 Greco – quartiere di Milano che ha dato i natali ad Adriano Celentano;
 Greco – nome di un vento detto anche Grecale
 Greco – nome proprio di persona, variante maschile di Greca
 Greco – impresa produttrice di rotabili ferroviari
 Greco – personaggio mitologico greco, figlio di Zeus e Pandora
 GRECO (ente) – Gruppo di Stati contro la corruzione